Матвей Гера́симов:
 Герасимов, Матвей Андреевич (1779—1831) — кольский мещанин, русский мореход.
 Герасимов, Матвей Владимирович (род. 2001) — казахстанский футболист.